Un district régional peut désigner :
 le district régional, une subdivision administrative de la Colombie-Britannique, au Canada ;
 le district régional, une subdivision administrative de la Grèce.